Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

В данный список включены персоналии, получившие звание «заслуженный тренер СССР» за достижения в области лыжного спорта (бег на лыжах, лыжное двоеборье, горные лыжи, фристайл, прыжки с трамплина).

1956 
 Баженов, Алексей Николаевич
 Васильев, Дмитрий Максимович
 Карпов, Андрей Алексеевич
 Серебряков, Владимир Алексеевич (№ 13)

1957 
 Талят-Келпш, Владимир Леонидович ?-1986

1959 
 Кравченко В.В.

1960 
 Болотова, Зоя Дмитриевна
 Шапошников, Владимир Дмитриевич 21.09.1917 — 18.09.1988

1962 
 Химичев, Михаил Алексеевич 30.05.1914 — 15.06.1986 (лыжное двоеборье)

1964 
 Борин, Анатолий Васильевич
 Уженцев, Валерий Иванович

1968 
 Воробьёв, Аркадий Фёдорович (прыжки с трамплина)
 Григас, Александр Казимирович 1918—1993 (прыжки с трамплина)

1969 
 Дементьев, Павел Алексеевич 27.01.1910 — 2002

1970 
 Азаров, Владимир
 Баранов, Виктор Дмитриевич
 Ершов, Александр Максимович 1929—1994
 Иванов, Виктор Александрович
 Каменский, Венедикт Иванович
 Колчин, Павел Константинович
 Кузин, Владимир Семёнович
 Сахарнов, Сергей Алексеевич (прыжки с трамплина)

1975 
 Тягачёв, Леонид Васильевич (горные лыжи)

1976 
 Аникин, Николай Петрович
 Быстров, Борис Михайлович
 Смирнов, Александр Анатольевич
 Филимонов, Владимир Яковлевич

1979 
 Склокин, Федор Николаевич 1946 (лыжный марафонский переход)

1980 
 Борисов, Анатолий Александрович
 Ворончихин, Игорь Николаевич

1981 
 Холостов, Алексей Иванович

1984 
 Иванов, Олег Георгиевич

1989 
 Гинейтас, Вильмантас Ярославович
 Плеханов, Сергей Яковлевич
 Ткаченко, Виктор Максимович

1990 
 Унгефук, Александр Христианович ?-06.2019

1991 
 Васильев, Михаил Георгиевич (фристайл)
 Шведов, Виталий Леонидович (фристайл)

1992 
 Самойлов, Михаил Васильевич

неизв 
 Акентьев, Анатолий Васильевич
 Алексеев, Сергей Васильевич (горные лыжи)
 Андреев, Виктор Александрович 1908—1991
 Грушин, Александр Алексеевич
 Зимятов, Николай Сергеевич
 Кондрашов, Иван Алексеевич (лыжное двоеборье)
 Лопухов, Николай Петрович
 Людсков, Павел Николаевич 25.01.1908—28.11.1988
 Ростовцев, Дмитрий Ефимович 05.11.1917 — 24.06.2011 (горные лыжи)
 Смирнов, Анатолий Иванович (прыжки с трамплина)
 Сорокин, Владимир Алексеевич 1939 (лыжное двоеборье)
 Федоров, Леонид Александрович 1928—1993 (прыжки с трамплина)
 Холоустов, Николай Иванович
 Чарковский, Юрий Анатольевич

Примечания 

Лыжный спорт